Happy hour, comemoração entre colegas de estudo e trabalho
 Happy Hour (canção), da banda The Housemartins
 Happy Hour (telessérie)
 Happy Hour!, coletânea da banda The Offspring

Desambiguações de música
Desambiguações de televisão